S12 oder S 12 steht für:
 S12 (Paralympics), eine Starterklasse der Schwimmer in Paralympischen Sportarten
 System 12 oder später auch Alcatel S12, eine digitale Vermittlungsanlage
 Droga ekspresowa S12, eine Schnellstraße in Polen
 Namco System 12, ein Arcade System Board
 die Linie S 12 der S-Bahn Köln Horrem über Köln Hauptbahnhof nach Au (Sieg)
 Elsaß-Lothringische S 12, eine ab 1908 gebaute Schnellzuglokomotivreihe der Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen
 Stemme S12, ein motorisiertes Segelflugzeug

Abkürzung